

Населені пункти та їхні частини

 Боґуше — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Боґуше — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Боґуше — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Боґуше — частина міста Рики в Рицькому повіті Люблінського воєводства
 Боґуше — частина села Бялкі в гміні Садлінкі Квідзинського повіту Поморського воєводства

Примітки